Azijska prvenstva u odbojci za žene se održavaju od 1975. godine. U početku su se održavala svake četvrte godine, a od 1987. godine su prješla na održavanje svake druge godine.

Rezultati 

Odbojka, žene
Kontinentalna odbojkaška natjecanja državnih reprezentacija